Gry komputerowe z serii StarCraft firmy Blizzard Entertainment:
 StarCraft II: Wings of Liberty – pierwsza część serii wydana w 2010 roku
 StarCraft II: Heart of the Swarm – dodatek wydany trzy lata później
 StarCraft II: Legacy of the Void – dodatek kończący trylogię wydany w 2015 roku